Les Mamelles de Tirésias puede referirse a:
Una obra de teatro de Guillaume Apollinaire
Una ópera de Francis Poulenc